Osoby o tym nazwisku:
 Joseph Ahrens – niemiecki kompozytor
 Kurt Ahrens – niemiecki kierowca wyścigowy i żużlowy
 Kurt Ahrens Jr. – niemiecki kierowca wyścigowy
 Marlene Ahrens – chilijska lekkoatletka